Mazariegos ist der Familienname folgender Personen:

 Diego de Mazariegos (~1501–~1536), spanischer Konquistador
 Pedro José Antonio Molina Mazariegos (1777–1854), Präsident der Regierungsjunta der Zentralamerikanischen Konföderation und Staatschef von Guatemala